Ел Клериго има више значења:

 Ел Клериго (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Клериго (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Клериго, Мигел Ривера Бандерас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику